Tietgens ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Wilhelm Tietgens (1839–1910), deutscher Kaufmann, MdHB 
 Hans Tietgens (1922–2009), deutscher Pädagoge
 Heinrich Adolph Tietgens (1841–1920), deutscher Kaufmann, MdHB
 Klaus Tietgens (* 1971), deutscher Journalist
 Rolf Tietgens (1911–1984), deutsch-amerikanischer Fotograf
 Waldemar Tietgens (1879–1917), deutscher Ruderer

Siehe auch: Tietgen, Tietjens